Atlantic Division kan syfta på:

Atlantic Division (National Basketball Association) – en av sex divisioner i den nordamerikanska basketligan National Basketball Association
Atlantic Division (National Hockey League) – en av fyra divisioner i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League